Estonio puede referirse a:

 la persona natural de Estonia o relativo a ese país; o
 el idioma estonio.